

Toponyme 

 La ville de Dalin est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.

Patronyme 

 Olof von Dalin (1708–1763), poète suédois ;
 David G. Dalin (1949-), historien américain.

Voir aussi
Dahlin 
Dahlen